Condado de Nassau puede referirse a:
Condado de Nassau, un estado perteneciente al Sacro Imperio entre 1125 y 1806;

el nombre de dos condados de los Estados Unidos:
Condado de Nassau (Nueva York)
Condado de Nassau (Florida)